Angara bezeichnet:

 Angara, Nebenfluss des Jenissei und Abfluss des Baikalsees in Sibirien (Russland) 
 Obere Angara, Zufluss des Baikalsees in Sibirien (Russland) 
 Angara Airlines, russische Fluggesellschaft 
 Angara (Schiff, 1900), ehemaliger russischer Eisbrecher und heutiges Museumsschiff
 Angara, ehemals Hela (Schiff, 1940), ein ehemaliges sowjetisches Kommandoschiff 
 Angara (Rakete), in der Entwicklung befindliche russische Trägerrakete 
 (1957) Angara, Asteroid im äußeren Hauptgürtel 
 Angara, Angaraland auch Sibiria ist ein extrem alter Kraton

Angara ist der Name von:
 Edgardo Angara (1934–2018), philippinischer Politiker